Ищино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ищино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Ищино — деревня в Старицком районе Тверской области.